The Bloody Beetroots — псевдоним итальянского музыканта, продюсера и диджея Боба Рифо (также Сэр Боб Корнелиус Рифо, имя при рождении Симоне Кого; ). Его музыка эклектична и зачастую экспериментальна, сочетает в себе как типичные для электронной музыки мотивы, так и звучание классических инструментов (к примеру — скрипка в «House N° 84»), а также ударные, электрогитары и проч. С 2007 по 2012 проект позиционировался как дуэт вместе с Томми Ти, выступающим в роли дополнительного диджея.

Проект The Bloody Beetroots стал популярен не только благодаря изощрённым ремиксам на Goose, Timbaland, Captain Phoenix, The Toxic Avenger, Proxy и других, но и благодаря попаданию в 2008 году его EP «Cornelius» в сотню самых популярных покупок в iTunes.

Биография 
Первой популярности Рифо достиг после выступления на концерте французского электронного дуэта Justice, участники которого, как и The Bloody Beetroots, обладают пристрастием к рок-музыке. Знакомство с тогда уже всемирно популярными музыкантами, ставившими на своих выступлениях песни группы Metallica, вдохнуло в The Bloody Beetroots идею создания серии живых выступлений, где была бы совмещена электронная музыка и живые инструменты. Эта идея была реализована в начале 2010 года под именем «The Bloody Beetroots Death Crew 77», в составе которого были приглашены дополнительные участники.

Участники

Дискография

Студийные альбомы

Сборники

EP

Синглы

Музыкальные видео

Ремиксы

Примечания

Ссылки 
 Official Website 
 Official MySpace 

Электронные музыкальные коллективы Италии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Музыканты в масках
Музыкальные коллективы по алфавиту